Храм Святой Татиа́ны — название христианских храмов, освящённых во имя святой мученицы Татианы Римской.

Обиходные названия: Татьянинская церковь, Татианинский собор.

Престольный праздник — Татьянин день, отмечаемый 25 января.

Россия 
 Храм Святой Татианы — во Владивостоке.
 Храм Святой Татианы — в Когалыме
 Храм Святой Татианы при СВГУ — в Магадане.
 Храм Софии и Татианы — в Москве.
 Храм Мученицы Татианы при МГУ — в Москве.
 Храм Святой Татианы в Люблино — в Москве.
 Церковь Татианы при ДГТУ — в Ростове-на-Дону.
 Храм Святой Татианы при Самарском университете — в Самаре
 Храм Святой Татианы на Коломяжском проспекте — в Санкт-Петербурге.
 Храм Святой Татианы — в Севастополе.
 Покровско-Татианинский собор — в Чебоксарах.

Белоруссия 
 Домовый храм Святой Татианы — в Минске.
 Храм Святой Татианы — в Витебске

Польша 
 Церковь Татианы Мученицы при 1-й Варшавской мужской гимназии — в Варшаве

Примечания